Jair Marinho (1936-2020), calciatore brasiliano.
Mário da Silva Mateus (1943), calciatore portoghese.
Marinho Chagas (1952-2014), calciatore brasiliano.
Mário Caetano Filho (1955), calciatore brasiliano.
Mário Teixeira da Costa (1970), calciatore portoghese.
Mairon César Reis (1979), calciatore brasiliano.
Mário Rui Correia Tomás (1983), calciatore portoghese.
Mário Claúdio Nogueira Carreiras (1985), giocatore di calcio a 5 portoghese.
Mário Sérgio Santos Costa (1990), calciatore brasiliano.